Campionatele Mondiale de natație în bazin scurt  este o competiție internațională de natație. Se înoată într-un bazin scurt (25 m) și sre loc în anii în care FINA nu și-a desfășurat principalele Campionate Mondiale (în prezent, aceasta înseamnă în ani pari).

Ediții

Tabel medalii
Actualizat după Campionatele Mondiale de Natație (25 m) din 2022

Note

 
Campionatele Mondiale de Natație
Fondări în 1993